Облак — фамилия. Известные носители:

 Облак, Бранко (род. 1947) — югославский футболист, словенский футбольный тренер.
 Облак, Ватрослав (1864—1896) — словенский филолог.
 Облак, Камилло (1895—1954) — итальянский виолончелист.
 Облак, Ленарт (род. 1991) — словенский биатлонист.
 Облак, Тея (род. 1990) — словенская баскетболистка.
 Облак, Ян (род. 1993) — словенский футболист.